USS Chicago je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Chicago (CA-14) 
 USS Chicago (CA-29) 
 USS Chicago (CA-136) 
 USS Chicago (SSN-721)

Chicago